Diódoto pode significar:

Artistas 
 Diódoto, fez uma imagem em prata de um sátiro dormindo, citado por Platão.
 Diódoto, pintor ridicularizado em um epigrama.
 Diódoto, escultor, a quem Estrabão atribui a autoria do Rhamnusian Nemesis de Agoracritus.
 Diódoto, escultor de Nicomedeia, filho de Böethus e irmão de Menodotus. Fez, com seu irmão, uma estátua de Hércules.

Orador 
 Diódoto (filho de Êucrates), orador ateniense, participou dos debates sobre a punição a Mitilene (c. ), opondo-se às medidas mais sanguinárias de Cleon.

Reis 
 Diódoto I, primeiro rei da Báctria, cuja dinastia reinou por mais de cento e cinquenta anos.
 Diódoto II, filho e sucessor do anterior (início do reinado em c. ), aliou-se ao xá parta Tirídates contra o rei selêucida Seleuco Calínico.
 Diódoto Trifão, usurpador do trono da Síria durante o reinado de Demétrio Nicátor.

Escritores e filósofos 
 Diódoto da Erétria, autor de um livro, segundo Ateneu, e possivelmente contemporâneo de Alexandre, o Grande.
 Diódoto (gramático), segundo Diógenes Laércio, fez comentários sobre a obra de Heracleito.
 Diódoto (peripatético), filósofo de Sidon, citado por Estrabão.
 Diódoto Petrônio, autor do livro Antholugemena e outros. Citado por Cícero.
 Diódoto, filósofo estoico e professor de Cícero. Morreu em

Médico 
 Diódoto (médico), possivelmente idêntico a Diódoto Petrônio.